Příjmení Lukačovič nese více různých osobností:

 Ivo Lukačovič (* 1974) – zakladatel, předseda představenstva, hlavní vizionář firmy Seznam.cz, a. s., a v neposlední řadě také její 100% vlastník
 Jozef Lukačovič (1902–1991) – slovenský a československý římskokatolický kněz a politik
 Lucie Lukačovičová (* 1980) – česká spisovatelka a překladatelka